Bedienelement steht für:

 Befehlsgeber, mechanische Vorrichtung zum Bedienen einer Anlage oder Maschine
 Steuerelement, Interaktionselement in einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI)